

Смоленське сільське поселення — сільське поселення, Іркутський район, Іркутська область
 Смоленське сільське поселення — сільське поселення, Читинський район, Забайкальський край